B 185 bezeichnet:
 die Bundesstraße 185 in Deutschland
 die Martinsbrucker Straße in Österreich

Abkürzung